stroik – element instrumentów strunowych, odpowiedzialny za utrzymywanie stroju
 stroik – element niektórych aerofonów piszczałkowych i idiofonów dętych
 stroik przelotowy
 stroik – odcinek linii transmisyjnej dołączony równolegle do obwodu i wnoszący doń określoną susceptancję
 ozdoba głowy kobiecej: zdobna opaska („czółko”, podwstążnik) lub rodzaj diademu przybranego wstążkami i kwiatami
 ozdobna kompozycja, zwykle roślinna